Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marcos Daniel era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Víctor Estrella ha battuto in finale 6–7(2–7), 6–4, 6–4 Alejandro Falla.

Teste di serie

 Alejandro Falla (finale)
 Éric Prodon (quarti di finale)
 João Souza (semifinali)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

  Paul Capdeville (semifinali)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Pablo Carreño-Busta (primo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2011